Саша Йованович (, 30 августа 1993 года, Белград) — сербский футболист, полузащитник клуба «Вольфсберг».

Биография 
Заниматься футболом начал в школе белградского «Партизана». В 2010 году перешёл во вторую команду клуба «Телеоптик». Спустя год подписал контракт с «Радом», но сразу же был отправлен в аренду в клуб третьего дивизиона «Палич».

За «Рад» дебютировал в первом туре сезона 2012/13. Затем был отправлен в аренду в БАСК. Вернулся в состав Рада во время зимнего перерыва в чемпионате.

В январе 2014 года перешёл в «Вождовац». За год, проведённый в клубе, сыграл лишь в трёх матчах чемпионата и в январе 2015 года ушёл в команду второго дивизиона «Бежанию».

Перед стартом сезона 2015/16 подписал контракт с «Чукаричками». За команду выступал до 2018 года, провёл 62 матча, забил 4 мяча.

25 января 2018 года было объявлено о переходе на правах аренды в «Динамо» Санкт-Петербург, но спустя неделю Йованович подписал контракт с «Вольфсбергом».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на transfermarkt.de

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Бежания»
Игроки ФК «Вольфсберг»